Левые (политика) 
 Левое революционное движение

 Левые (партия, Германия)